Ковылин — русская фамилия. Известные носители:

 Ковылин, Владимир Александрович (род. 1954) — советский футболист, российский футбольный тренер.
 Ковылин, Илья Алексеевич (1731—1809) — московский купец, основатель московского Преображенского кладбища.
 Ковылин, Фёдор Алексеевич (1922—1993) — полный кавалер ордена Славы.